Ivan Ilić ist Name folgender Personen:

* Ivan Ilić (Pianist) (* 1978), US-amerikanischer Pianist
 Ivan Ilić (Fußballspieler, 1971) (* 1971), serbischer Fußballspieler
 Ivan Ilić (Fußballspieler, 2001) (* 2001), serbischer Fußballspieler
 Ivan Ilić (Diplomat), kroatischer Diplomat 

Siehe auch: Ivan Illich